L'uomo nell'ombra (Man in the Dark), film diretto da Lew Landers (1953)
L'uomo nell'ombra (The Unguarded Moment), film diretto da Harry Keller (1956)
L'uomo nell'ombra (The Ghost Writer), film diretto da Roman Polański (2010)